Bourdon kan syfta på följande:

 Bourdon, Somme – en kommun i Frankrike
 Bourdon Lake – en sjö i Kanada
 Sébastien Bourdon (1616–1671), en fransk målare